Stati Uniti d'America
 Bentleyville – villaggio della Contea di Cuyahoga, Ohio
 Bentleyville – borough della Contea di Washington, Pennsylvania